Бізенталь () — місто в Німеччині, розташоване в землі Бранденбург. Входить до складу району Барнім. Складова частина об'єднання громад Бізенталь-Барнім.

Площа — 60,48 км2. Населення становить  ос. (станом на ).

Демографія

Галерея

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт  

Міста Бранденбургу